Comillas är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Comillas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Comillas är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Comillas norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Comillas. Runt Comillas är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cabezón de la Sal,  km sydost om Comillas. Omgivningarna runt Comillas är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien